Хоги или Хохи (en, ) — фамилия ирландского происхождения (буквально — «[происходящий] от а»). Известные носители:

 Хоги, Чарльз (1925—2006) — ирландский государственный деятель, премьер-министр.
 Хоги, Шивон (род. 1997) — гонконгская пловчиха, призёр Олимпийских игр.
 Хоги, Шон (род. 1961) — ирландский политик, сын Чарльза Хоги.

Примечания